Najdenow ist der Familienname folgender Personen:

 Assen Najdenow (1899–1995), bulgarischer Dirigent

 Miroslaw Najdenow (* 1968), bulgarischer Politiker (GERB) und Landwirtschaftsminister
 Radi Najdenow (* 1962), bulgarischer Diplomat und Politiker